Мо́йес () — британская фамилия.

Известные носители:
 Мойес, Джоджо (род. 1969) — английский романист, журналист.
 Мойес, Дэвид (род. 1962) — шотландский футболист и футбольный тренер.
Мойес, Патрисия (1923—2000) — детективная писательница.